Batalla del Sabis (57 aC), episodi de la Guerra de les Gàl·lies
 Batalla del Sabis (54 aC), episodi de la Guerra de les Gàl·lies
 Batalla de Charleroi (1914), episodi de la I Guerra Mundial
 Batalla del Sambre (1918), episodi de la I Guerra Mundial
 Batalla del Sambre (1940), episodi de la II Guerra Mundial